Хорхе Баулес (; ) — панамский шахматист, международный мастер (2008).

Многократный чемпион страны. В составе сборной Панамы участник шести Олимпиад (2004—2014).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Панамы